Нижче наведено музичні альбоми, що посіли 1-шу сходинку чарту Billboard Top Rap Albums у 2007 р.

Див. також 
2007 у музиці

Посилання 

2007